Константин Георгиевич Блинков (, Москва — 1947, Хабаровский край) — российский, советский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1936).

Биография 
Выступал за команды ЗКС Москва (1916—1922), «Моссовет» (1923), «Красная Пресня» (1924—1925), Динамо (Москва) (1926—1929, в 1926—1927 капитан команды), «Серп и Молот» (1929—1930).

Один из самых техничных футболистов своего времени, обладал набором оригинальных финтов, сильно и точно бил по воротам, часто использовал удар с носка, впервые ввел пас пяткой.

Играл в сборных Москвы (1918-28), РСФСР (1925-26), СССР (1926).

В составе сб. СССР участник неофициальных матчей с рабочими командами Германии, Латвии, Финляндии.

В «44-х» (журнал «ФиС») — № 2 (1928).

Гл. тренер «Металлурга» — 1936 (по июль). Работал зам.начальника финансово-плановго отдела завода «Серп и Молот».

Семья 
 Блинков, Владимир Георгиевич — брат
 Блинков, Всеволод Константинович — сын
 Блинкова, Юлия Николаевна — невестка
 Блинков, Алексей Всеволодович — внук

Достижения 
Москва
 Чемпион РСФСР (3): 1920, 1923, 1927.
ЗКС
 Чемпион Москвы (6): 1916, 1918 (в, о), 1919 (в), 1920 (в), 1922 (о).
Красная Пресня
 Чемпион Москвы (1): 1924 (в).
Динамо (Москва)
 Чемпион Москвы (2): 1926, 1928.

Источники 
Энциклопедия «Российский футбол за 100 лет». — Москва: Грэгори-Пэйдж, 1997. — ISBN 5-900493-70-9 — с.58.

Ссылки 
 Профиль на www.fifastat.ru
 Профиль на spartak.com
 Профиль на сайте fc-dynamo.ru

Футболисты Российской империи
Футболисты СССР
Игроки ФК ЗКС
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Металлург» Москва